Dézsy Zoltán (1945) karikaturista
 Dézsy Zoltán (1956) riporter